Australië en Nieuw-Zeeland hebben beide door de overheid opgezette organisaties genaamd Office of Film and Literature Classification om films en videospellen te etiketteren: 

 Office of Film and Literature Classification (Australië)
 Office of Film and Literature Classification (Nieuw-Zeeland)